Сари-Кая (з кримсько-татарського «жовта скеля»). Цю назву мають декілька гір та їх елементів:

 східна, найбільш висока частина гребеня гори Тарак-Таш, що за 2 км на схід — північний схід від села Дачне (Судацька міська рада),

 конічна гора з бурими скельними гребенями, західний відріг Ай-Петринської яйли, за 4,5 км на південь від села Соколине (Бахчисарайський район), на південь від гори Седам-Кая,
 конічна гора з виходами рудуватих скель на вододілі долин Карагач і Караджа, між горами Каламата-Кая з півночі і Харт-Кая з півдня, нижче їх,
 куполоподібна гора за 1 км на північ від села Лісне (Судацька міська рада), на сході — північному сході від гори Чатал-Кая, на захід від шосе Судак — Грушівка. Гора витягнута з заходу на схід, уздовж її вершини тягнеться рудуватий скельний гребінь, що складається з ряду рівновисоких скель.

Джерела 

 Топоніміка Криму
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.
Кримські гори